Psammoryctides är ett släkte av ringmaskar. Psammoryctides ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Psammoryctides